Pujalte ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Pujalte (1920–1986), französischer Fußballspieler
 María Pujalte (* 1966), spanische Schauspielerin